Miejscowości w USA:
 Duxbury – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Duxbury – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Duxbury – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Duxbury (ang. Duxbury Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Duxbury (ang. Duxbury Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Washington